Нейфах — еврейская фамилия.

 Нейфах, Александр Александрович (1926—1997) — биохимик, племянник С. А. Нейфаха.
 Нейфах, Альберт Эммануилович — инженер, учёный в области информатики, сын Э. А. Нейфаха.
 Нейфах, Леонид Соломонович (род. 1938) — архитектор, художник, литератор, сын С. А. Нейфаха.
 Нейфах, Соломон Абрамович (1909—1992) — цитолог, брат Э. А. Нейфаха.
 Нейфах, Эммануил Абрамович — оториноларинголог.
 Нейфах, Юрий Александрович (1952—2005) — протоиерей, публицист, сын А. А. Нейфаха.

Также 
 Блокада Нейфаха — способ интрафарингеальной вагосимпатической блокады раствором дикаина (см. Э. А. Нейфах).
 Реакция Нейфаха — гексокиназная реакция (см. С. А. Нейфах).
 Способ Нейфаха — метод дифференциальной диагностики неврита слухового нерва и отосклероза, заключающийся в аудиометрии при искусственном повышении давления в слуховом проходе (см. Э. А. Нейфах).